

Борківська сільська рада — сільське поселення, Поспєлихинський район, Алтайський край
 Борківська сільська рада — сільське поселення, Суджанський район, Курська область